Інозе́мцев — російське прізвище.

Відомі носії

Жінки 
 Іноземцева Любов Василівна — суддя господарського суду Луганської області у відставці, заслужений юрист України.

Чоловіки 

 Іноземцев Артем Михайлович (1929—2001) — радянський кіноактор і режисер телевізійних вистав, народний артист Литви
 Іноземцев Володимир Володимирович (1964—2020) — український та радянський легкоатлет, рекордсмен СРСР та України з потрійного стрибку.
 Іноземцев Георгій Борисович (1936) — академік Лісівничої академії наук України
 Олександр (Іноземцев) (в миру Микола Іванович Іноземцев; 1882/1887 — 1948) — ієрарх Польської православної церкви
 Іноземцев Олександр Олександрович (1951) — Генеральний директор, Генеральний конструктор ВАТ «Авиадвигатель» (Російська Федерація)
 Іноземцев Павло Іванович (1808—1854) — російський поет, учасник харківських і московських альманахів.

Примітки